KHG steht für:
 Kaiser-Heinrich-Gymnasium Bamberg
Karl-Heinz Grasser, ehemaliger österreichischer Politiker
 Kashgar Airport (IATA-Code), Flughafen von Kaxgar, Uigurisches Autonomes Gebiet Xinjiang der Volksrepublik China
 Katholische Hochschulgemeinde
 Kernenergiehaftpflichtgesetz in der Schweiz
 Kerntechnischer Hilfsdienst
 Kommunistische Hochschulgruppe, siehe bei Kommunistischer Bund Westdeutschland
 Konrad-Heresbach-Gymnasium in Mettmann
 KHG – Korrupte haben Geld, ein Brettspiel
 Krankenhausfinanzierungsgesetz
 Kurt-Huber-Gymnasium in Gräfelfing

khg steht für:
 Khams (ISO-639-3-Code), ost-tibetanische Sprache in Kham

Abkürzung